

Geografia 
 Francia
 Bazoches – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Bazoches-au-Houlme – comune nella regione della Normandia
 Bazoches-les-Gallerandes – comune nella regione del Centro-Valle della Loira
 Bazoches-les-Hautes – comune nella regione del Centro-Valle della Loira
 Bazoches-sur-Guyonne – comune nella regione dell'Île-de-France
 Bazoches-sur-Hoëne – comune nella regione della Normandia
 Bazoches-sur-le-Betz – comune nella regione del Centro-Valle della Loira
 Bazoches-sur-Vesles – comune nella regione dell'Alta Francia
 Beton-Bazoches – comune nella regione dell'Île-de-France

Persone 
 Gervasio di Bazoches – principe di Galilea e signore di Tiberiade
 Jacques di Bazoches – vescovo di Soissons